Burg Weinberg und ähnlich, sowie Schloss Weinberg, heißen:

 Abschnittsbefestigung Weinberg, Wall-/Burganlage bei Treuchtlingen, Bayern
 Burg auf dem Weinberg, abgekommene Burg bei Meinersen, Niedersachsen
 Weinbergsburg,  Burgstall in Hitzacker (Elbe), Niedersachsen
 Burg Weinberg (Metzingen) (Burg Winberg), Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Schloss Weinberg (Österreich), in Kefermarkt, Oberösterreich
 Schloss Weinberg (Schweiz), in St. Margrethen, Kanton St. Gallen
 Schloss Weinberg (Waren), in Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Weinberg (Begriffsklärung) – ein Überblick
 Weinburg